

Adzopé 
 Cupertino, ville du comté de Santa Clara en Californie.

Saints et personnages bibliques 
 Cupertino, moine franciscain italien, canonisé en 1767.

Informatique 
 Cupertino effect, phénomène fait par un logiciel de correction orthographique pour remplacer un mot mal écrit qui est totalement inappropriée.

Film 
 Miracle à Cupertino, film américain réalisé par Edward Dmytryk, sorti en 1962.